H0 (sprich: „H-Null“) ist:

 die am weitesten verbreitete Baugröße bei Modellbahnen: Nenngröße H0
 die Kurzbezeichnung für das Standardlastprofil eines Haushalts in der Energietechnik

H0 ist:
 Größe der Säurestärke in der Hammettschen Aciditätsfunktion
 in der Statistik die Nullhypothese
 in der Astrophysik die Hubble-Konstante
Siehe auch:
 HO

Abkürzung